Pohořílky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Pohořílky, Ortsteil von Fulnek, Okres Nový Jičín
 Pohořílky, Ortsteil von Otín u Měřína, Okres Žďár nad Sázavou